В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Chattanooga 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrici Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Франсуаза Дюрр і Енн Джонс 6-4, 7-5.

Сіяні пари 

Відсутня

Відсутня

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Chattanooga